South Side Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Side Historic District (Missouri), ID-Nr. 83001020
 South Side Historic District (Texas), ID-Nr. 98000826
 South Side Historic District (Washington), ID-Nr. 86001515

Siehe auch:
 Southside Historic District